Imperatore – sovrano di un impero, cioè di un dominio composto da più stati o popoli diversi.

Personaggi fittizi 
 Imperatore – personaggio della fiaba Aladino e la lampada meravigliosa.
 Imperatore – personaggio dell'universo fittizio di Dune.
 Imperatore – personaggio dell'universo fittizio di Guerre stellari.

Persone 
 Giuseppe Imperatore (1810-1881) – chirurgo e neuro-anatomista italiano
 Pino Imperatore (1961) – umorista e giornalista italiano
 Vincenzo Imperatore (1963) – scrittore e giornalista italiano

Pagine correlate
Imperatori